Васил Левски има више значења:
 Васил Левски
 Васил Левски (Трговиште)
 Стадион Васил Левски